Reprezentacja Kuby w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych Kuby. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w mistrzostwach Ameryki

Udział w igrzyskach panamerykańskich

Udział w mistrzostwach Ameryki Północnej 

Piłka ręczna na Kubie
Kuba
Piłka ręczna